Matthiesen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Matthiesen (1866–1947), deutscher Theologe
 Carola Matthiesen (1925–2015), deutsche Erzieherin, Bibliothekarin, Schriftstellerin und Lyrikerin
 Harro Matthiesen (* 1925), deutscher Politiker (SPD)
 Heike Matthiesen (* 1969), deutsche Gitarristin
 Heinrich Schmidt-Matthiesen (1923–2006), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Helge Matthiesen (* 1964), deutscher Journalist und Chefredakteur 
 Hinrich Matthiesen (1928–2009), deutscher Krimischriftsteller
 Johannes Matthiesen (1910–unbekannt), deutscher SS-Untersturmführer, Kriegsberichterstatter und Journalist
 Kai Matthiesen (* 1962), deutscher Musikproduzent
 Klaus Matthiesen (1941–1998), deutscher Politiker (SPD)
 Leroy Theodore Matthiesen (1921–2010), römisch-katholischer Bischof von Amarillo
 Max Matthiesen (* 1955), deutscher Politiker
 Oscar Matthiesen (1861–1957), dänischer Maler
 Peter Matthiesen (1907–1995), deutscher Politiker (CDU)
 Rolf Busch-Matthiesen (* 1934), deutscher Maler
 Toby Matthiesen (* 1984), deutsch-schweizerischer Historiker und Hochschullehrer
 Ulf Matthiesen (* 1943), deutscher Hochschullehrer

Siehe auch:
 Galerie Matthiesen, siehe Franz Catzenstein
 Mathiesen
 Matthiessen
 Mathijsen
 Mathisen
 Matthison